Nesta lista estão relacionados as 469 comunas do departamento francês dos Altos Pirenéus; que pertencem a Região Administrativa da França Occitânia, que é composta pelos Arrondissement: Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre e Tarbes; que por sua vez estão subdivididos em 17 Cantões: Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Les Coteaux, La Haute-Bigorre, Lourdes-1, Lourdes-2, Moyen Adour, Neste, Aure et Louron, Ossun, Tarbes-1, Tarbes-2, Tarbes-3, Val d'Adour-RustanMadiranais, La Vallée de l'Arros et des Baïses, La Vallée de la Barousse, La Vallée des Gaves e Vic-en-Bigorre.

 Posição em fevereiro de 2019.

|}

Altos Pireneus